Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2017 проводился с 10 по 12 марта 2017 года в городе Осло на арене Snarøyahallen кёрлинг-клуба Snarøya CK. Чемпионат проводился в ??-й раз.

Победитель чемпионата получал право представлять Норвегию как её смешанная парная сборная на чемпионате мира 2017, который состоялся в апреле 2017 в городе Летбридж (Канада).

В чемпионате приняло участие 12 команд.

Чемпионом стала команда Oslo CK (Осло) - Oppdal CK (Оппдал) (Кристин Скаслиен, Магнус Недреготтен). Серебряные медали завоевала команда Snarøen CK (Осло) (Марианне Рёрвик, Торгер Нергор). Бронзовыми призёрами стала команда Oslo CK - Oppdal CK (Юлие Мольнар, Стеффен Вальстад).

Формат соревнований 
Сначала все команды, разбитые на 2 группы по 6 команд, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда сыграет по разу с каждой. Три лучших команды из каждой группы проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в четвертьфиналах встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места (2-е место группы A с 3-м местом группы B — и наоборот), затем победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах с командами, занявшими в группах 1-е места, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а проигравшие в полуфиналах встречаются в матче за 3-е место. Дополнительно между командами-финалистами проводится серия из двух матчей (до двух побед в трёх матчах — учитывая результат финала). Победитель этой серии из трёх матчей (включая финал) объявляется победителем чемпионата.

Время начала матчей указано по UTC+1.

Составы команд

Групповой этап

Группа А

Группа B 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф напрямую
 команды, выходящие в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 12 марта, 9:00

Полуфиналы. 12 марта, 11:30

Матч за 3-е место. 12 марта, 14:00

Финал. 12 марта, 14:00

Дополнительные классификационные матчи 
Между командами-финалистами было проведено ещё два классификационных матча (с учётом результата финала — до двух побед в трёх матчах). Победитель серии объявлялся победителем чемпионата.

Матч 1. 12 марта, 16:45

Матч 2. 12 марта, 19:50

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 NM Mixed doubles | Norges Curlingforbund

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2017

2017
Спорт в Норвегии в 2017 году